Zapatitos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Fumaria officinalis; 
 El nombre común de la planta Lonicera implexa; 
 El nombre común de la planta ''Narcissus cernuus; o
 Zapatitos (Cortometraje)''' mexicano.